Pfannenmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Leon Pfannenmüller (* 1986), deutscher Schauspieler
 Matthias Pfannenmüller (* 1920), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Pfannmüller
 Pfannemüller